Снитинский сельский совет () — входит в состав
Лубенского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Снитин.

Населённые пункты совета 
 
 с. Снитин 
 с. Броварки 
 с. Ремовка

Примечания